

Доляни — село в окрузі Біхач, Унсько-Санський кантон.
 Доляни — село в окрузі Коніц, Герцеговінсько-Неретванський кантон.
 Доляни — село в громаді Хаджичі Сараєвського кантону.
 Доляни — село в окрузі Чапліна, Герцеговінсько-Неретванський кантон.
 Доляни — село в громаді Ябланіца, Герцеговінсько-Неретванський кантон.

Населені пункти та їхні частини

 Доляни — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Доляни — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Доляни — частина села Роздзеле в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Доляни — частина села Станіслав-Дольни в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства

Доляни — село в Левоцькому окрузі Пряшівського краю.
 Доляни — село в окрузі Пезинок Братиславського краю.

Доляни — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Дарувар.
 Доляни — населений пункт в Лицько-Сенській жупанії у складі громади Доній Лапаць.
 Доляни — населений пункт в Лицько-Сенській жупанії у складі міста Оточаць.
 Доляни-Жумберацькі — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Озаль.

Доляни — населений пункт в муніципалітеті Подгориця.

Примітки